Erik eller Eric Petersson kan syfta på:

 Erik Petersson (friidrottare) (född 1980)
 Erik Petersson (författare) (född 1985)
 Erik Petersson i Alvesta (1902–1982), svensk politiker (folkpartist)
 Eric Peterson (1906–1992), svensk politiker (folkpartist) från Östergötland
 Eric Peterson (musiker) (född 1964), amerikansk musiker

Se även 
 Erik Pettersson